USS Thresher — кораблі (підводні човни) ВМС США.

 USS Thresher (SS-200) — підводний човен типу «Тамбор». На службі протягом 1940-1945 років. У 1946 році служив як мішень при випробуванні атомної зброї на атолі Бікіні. Розібраний у 1948 році.
 USS Thresher (SSN-593) — підводний човен типу «Трешер/Перміт». Збудований у 1961 році. Затонув у 1964 році під час випробувань.

Назви військових кораблів США